Wiest ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Wiest (1796–1861), württembergischer Landtagsabgeordneter
 Alois von Wiest (1810–1890), Richter und Politiker
 Anton Wiest (1801–1835), deutscher Arzt und Botaniker
 Brianna Wiest (* 1992), US-amerikanische Schriftstellerin
 Dianne Wiest (* 1948), US-amerikanische Schauspielerin
 Franz Wiest (1814–1847), österreichischer Journalist und Musikkritiker
 Friedrich Wiest (1937–2012), deutscher Künstler
 Fritz Wiest (1895–1983), deutscher kommunistischer Gewerkschaftsfunktionär und Widerstandskämpfer gegen das NS-Regime
 Kristina Wiest (* vor 1988), deutsche Fußballspielerin
 Olaf Wiest (* vor 1991), deutsch-amerikanischer Chemiker
 Peter Hagen-Wiest (* 1977), österreichischer Koch
 Sally Wiest (1866–1952), deutsche Malerin
 Susanne Wiest (* 1967), deutsche Grundeinkommensaktivistin
 Wilhelm Wiest (1803–1877), deutscher Jurist und Politiker

Sonstiges:

 Wiest Bluff, Kliff in der Ross Dependency, Antarktika